Erzincan, törökországi tartomány
 Erzincan, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Erzincan, az azonos nevű török tartomány székhelye